Kopelson ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Kopelson, US-amerikanische Filmproduzentin
 Arnold Kopelson (1935–2018), US-amerikanischer Filmproduzent
 Kevin Kopelson (* 1960), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller